Подразделение — многозначный термин:
 Подразделение — общее название воинских формирований, организационно несамостоятельных боевых и административно-хозяйственных единиц.
 Подразделение — формальная группа в организации, которая отвечает за выполнение определённого набора задач.
 Подразделение — процесс систематического разделения определённых множеств на подгруппы по какому-либо общему признаку.

Отдельные подразделения 
 Подразделение 101 — первое спецподразделение в израильской армии.
 Подразделение 121 — одно из подразделений Разведывательного Управления Генштаба КНА (КНДР).
 Подразделение 17 — элитное военное подразделение ФАТХ.
 Подразделение 61398 — подразделение Народно-освободительной армии Китая.
 Подразделение 669 — специальное подразделение ВВС Армии обороны Израиля.
 Подразделение 8200 — израильское подразделение радиоэлектронной разведки.

См. также 
 
 Департамент (подразделение)
 Подразделение по специальным операциям
 Подразделение альпинистов (Израиль)